Ка́рлсбад () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ. Население составляет  (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 38,01 км². Официальный код — 08 2 15 096.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга